Buti ist 

 der Name einer Gemeinde in der Provinz Pisa, siehe Buti

Buti ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Carlo Buti (1902–1963), italienischer Sänger
 Francesco Buti (1604–1682), italienischer Poet und Librettist
 Giovanni Antonio Buti (auch Gianantonio Buti), italienischer Architekturmaler
 Maktum bin Buti († 1852), Gründer und erster Herrscher des Scheichtums Dubai
 Marco Buti (* 1957), italienischer EU-Beamter
 Muhammad Saʿīd Ramadān al-Būtī (1929–2013), syrischer Religionsgelehrter türkischer Herkunft
 Roland Buti (* 1964; eigentlich Roland Bütikofer), französisch-schweizerischer Schriftsteller
 Said bin Buti († 1859), Herrscher des Emirates Dubai
 Buti bin Suhail (1851–1912) übernahm 1906 die Herrschaft im Emirat Dubai

Siehe auch:
 Casa Buti, Künstlerherberge im Rom des 19. Jahrhunderts
 Butti
 Budi